Les Saltimbanques est un tableau de Gustave Doré (1874).
Les Saltimbanques est un tableau de Fernand Pelez (1888)
 Les Saltimbanques est un opéra-comique de Louis Ganne sur un livret de Maurice Ordonneau (1899).
 Les Saltimbanques est un film français de Lucien Jaquelux et Robert Land (1930).
 Les Saltimbanques est un téléfilm français de Maurice Failevic (1980).